Schol (vis) - pladijs, een ruitvormige vis
Schar - straalvinnige vis
Tektonische plaat - een deel van de lithosfeer
IJsschots - groot drijvend brok ijs